Há dezassete municípios de Allen nos Estados Unidos:

 o município de Allen, no estado de Dakota do Norte;
 o município de Allen, no estado de Dakota do Sul;
 o município de Allen, no estado de Illinois;
 dois no estado de Indiana:
 o município de Allen, no condado de Miami;
 o município de Allen, no condado de Noble;
 três no estado de Iowa:
 o município de Allen, no condado de Harrison;
 o município de Allen, no condado de Polk;
 o município de Allen, no condado de Warren;
 dois no estado de Kansas:
 o município de Allen, no condado de Jewell;
 o município de Allen, no condado de Kingman;
 o município de Allen, no estado de Michigan;
 o município de Allen, no estado de Missouri;
 quatro no estado do Ohio:
 o município de Allen, no condado de Darke;
 o município de Allen, no condado de Hancock;
 o município de Allen, no condado de Ottawa;
 o município de Allen, no condado de Union;
 o município de Allen, no estado de Pensilvânia.

Ademais, também estão:
 o município de East Allen;
 o município de Lower Allen;
 o município de Upper Allen, todos eles no estado de Pensilvânia.

Desambiguação